Gercüş (district), een district in Turkije
 Gercüş (stad), de hoofdstad van dit district